AOR (muziekstijl), een muzikale stroming
 AOR (horeca), een voormalig studentencafé in Eindhoven
 kwanza (munteenheid), de kwanza reajustado (AOR), een oude Angolese munteenheid